Dankowice ist Name folgender polnischer Orte:
 Dankowice (Jordanów Śląski), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Jordanów Śląski
 Dankowice (Strzelin), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Strzelin
 Dankowice (Żukowice), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Żukowice
 Dankowice (Wilamowice), Dorf in der Woiwodschaft Schlesien, Gemeinde Wilamowice